Pärnu Jalgpalliklubi, uváděno také jako PJK, Pärnu JK nebo pouze Pärnu, je fotbalový klub z estonského města Pärnu. Od sezony 2016 působí v druhé nejvyšší lize Estonska zvané Esiliiga.

Umístění v jednotlivých sezonách

Odkazy

Reference 

Estonské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1989